Döderlein ist der Familienname folgender Personen: 
 Albert Döderlein (1860–1941), deutscher Gynäkologe
 Christian Albrecht Döderlein (1714–1789), deutscher Theologe
 Fred Döderlein (Lothar Fritz Oskar Döderlein; 1906–1985), deutscher Schauspieler
 Gustav Döderlein (1893–1980), deutscher Gynäkologe

 Ludwig von Döderlein (1791–1863), deutscher Pädagoge und Philologe
 Ludwig Döderlein (1855–1936), deutscher Zoologe

Siehe auch:
 Döderlein-Bakterien
 Doderer
 Döderlein (Ratsgeschlecht)